Peter Zirbes ist der Name folgender Personen:

* Peter Zirbes (Dichter) (1825–1901), deutscher Dichter und Sänger
 Peter Zirbes (Maler) (1898–1988), deutscher Maler